«Радуга» — название нескольких картин:
 «Радуга» — картина Ивана Айвазовского, написанная в 1873 году.
 «Радуга» — картина Алексея Саврасова, написанная в 1875 году.
 «Радуга» — картина Джорджа Иннесса, написанная в 1878 году (англ.).
 «Радуга» — картина Жоржа Сёра, написанная в 1883 году.
 «Радуга» — картина Архипа Куинджи, написанная в 1900—1905 годах.
 «Радуга» — картина Георгия Нисского, написанная в 1950 году.